Papayal puede referirse a:

 Un campo cultivado con la planta Carica papaya, de la cual toma su nombre;
 Papayal, localidad del departamento de Bolívar, Colombia;
 Papayal, localidad del departamento de La Guajira, Colombia;
 Papayal, localidad del departamento de Tumbes, Perú;
 Distrito de Papayal, del departamento de Tumbes, Perú.